Jherek Carnelian est un personnage de fiction inventé par l'écrivain anglais Michael Moorcock. Il est le héros du cycle de fantasy Les Danseurs de la fin des temps.

Jherek Carnelian est un natif de la fin des temps ; fils de l'Orchidée de Fer et de l'énigmatique Lord Jagged, il est considéré comme un Champion éternel.

Romans 
 Une chaleur venue d'ailleurs
 Les Terres creuses
 La Fin de tous les chants

Personnage du multivers de Moorcock